Roll kan avse:

 Roll (flygning) – en avancerad flygmanöver
 Roll (sociologi) – karaktärsdragen och det förväntade sociala beteendet hos en individ som innehar en viss social position i ett samhälle
 Rollfigur – den fiktiva eller verklighetsbaserade person, som en skådespelare gestaltar eller spelar i en teaterpjäs, spelfilm eller tv-serie
 Roller (målning) - ett redskap med vilket man applicerar färg på olika underlag